Серге́й Ива́нович Ма́ркоч () — советский и российский ватерполист, пятикратный чемпион СССР (1984, 1988—1991), четырёхкратный чемпион России (1994—1996, 1999), двукратный чемпион Европы (1985, 1987), двукратный призёр чемпионатов мира (1986, 1994) и Олимпийских игр (1988, 1992). Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Карьера 
Начинал заниматься водным поло в местной детско-юношеской спортивной школе под руководством Юрия Осипова. Играл на позиции подвижного нападающего.

В разные годы выступал за московские клубы ЦСК ВМФ (1984—1991) и «Динамо» (1993—1997), а также волгоградский «Лукойл-Спартак» (1997—2000). В их составе многократно становился чемпионом СССР (1984, 1988—1991) и России (1994—1996, 1999). В начале 1990-х годов играл за итальянский клуб «Казерта».

С середины 1980-х и до середины 1990-х годов был игроком сборной СССР (1984—1991), Объединённой команды (1992) и сборной России (1993—1995). В их составе становился победителем соревнований «Дружба-84» и Игр доброй воли (1986, 1994), чемпионом Европы (1985, 1987), бронзовым призёром чемпионатов мира (1986, 1994) и Олимпийских игр (1988, 1992). В 1993—1995 годах был капитаном сборной России.

В 2000 году завершил карьеру. В 2000-х годах был тренером молодёжного и основного составов московского «Динамо», в 2002—2005 годах работал с юношеской сборной России. В дальнейшем занимался тренерской деятельностью на Мальте (2010—2014) и в Казахстане (2014—2015). С 2015 года является главным тренером женской молодёжной сборной России. С 2020 года также возглавляет тренерский штаб женского клуба «Югра».

Семья 
Жена — Елена Маркоч, советская синхронистка и российский тренер по синхронному плаванию. Сыновья Штефан и Пётр — ватерполисты. Невестка — жена Петра — Белла Маркоч, также ватерполистка.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 Сергей Маркоч кандидат на должность главного тренера сборной России
 Сергей Маркоч: «Когда играл, не понимал главного. Что я — солдат»

Ватерполисты СССР
Ватерполисты России
Игроки ВПК ЦСК ВМФ
Чемпионы Европы по водному поло
Чемпионы Игр доброй воли по водному поло
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Ватерпольные тренеры России